Вернигора — богатырь-великан восточнославянских волшебных народных сказок
 Вернигора — украинская фамилия.

Известные носители 
 Вернигора, Владимир Сергеевич — депутат ГД РФ.
 Вернигора Мусий — вещий старец с Правобережной Украины, персонаж польских и украинских мифов.
 Вернигора, Лев Михайлович (1934—2012) — советский оперный певец (бас); заслуженный артист РСФСР (1976).
 Вернигора, Леонид Михайлович (род.1939) — украинский прозаик, общественный деятель.
 Вернигора, Пётр Леонтьевич (1921—1943) — лейтенант Красной Армии, Герой Советского Союза (1944).